Корта — топоним:

Корта (Большая Корта) — река в Томской области.
Большая Корта — река в Томской области.
 Корта — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Корта — село в Грузии (Онский муниципалитет края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия)